Varrelmann ist der Name von

 Horst Varrelmann (1928–2019), deutscher Verleger

Varrelmann bezeichnet

 Varrelmannstraße in Hannover, nach Hermann Varrelmann benannte historische Straße im hannoverschen Stadtteil Limmer